Georges Victor Mathieu, né à Clermont-Ferrand le  et mort fusillé dans cette même ville le , est un étudiant en lettres français transfuge de la Résistance et devenu collaborateur et fondateur d'un groupe de soutien à la Gestapo () dans le Puy-de-Dôme.

Biographie

Études 

Georges Mathieu naît à Clermont-Ferrand en 1923. Il est le fils d'un colonel. En , il est reçu au concours d'entrée à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, mais préfère s'inscrire à la faculté de lettres et de droit de l'Université de Clermont-Ferrand, avec l'intention de rejoindre Londres.

Résistance 

Georges Mathieu s'engage dans la Résistance française. En , Jean-Paul Cauchi, fondateur du groupe de résistants Combat Étudiant lié au réseau Combat, perd l'un de ses deux adjoints, Sturdze, arrêté et déporté alors qu'il tentait de gagner l'Angleterre en passant par l'Espagne. Cauchi le remplace par Mathieu.

Collaboration 

Le , Mathieu est arrêté sur la place de Rochefort-Montagne par la Gestapo. Le jeudi  a lieu la grande rafle de Clermont-Ferrand, à laquelle il participe activement, en guidant les membres de la Gestapo, dénonçant ses anciens camarades et participant aux interrogatoires.

Mathieu s'installe ensuite à l'hôtel Majestic avec sa fiancée. Celle-ci étant enceinte, il obtient de Hugo Geissler une autorisation de mariage. Celui-ci a lieu le . Les témoins sont les responsables locaux du Sipo-SD, Paul Blumenkampf et Ursula Brandt.

Fin 1943, Mathieu constitue un , formé de lui-même, de Jean Vernières, de Louis Bresson et de Paul Sautarel. La Gestapo l'installe au 8 avenue de Royat à Chamalières, près de son siège, au 2 bis de la même rue. Le Sonderkommando participe activement à la lutte contre les maquis et à la traque des résistants. En particulier, Mathieu joue un rôle important dans les arrestations et interrogatoires de Jacques Bingen et de Antoine Courson de Villeneuve.

Le Sonderkommando de Georges Mathieu organise, le , l'opération dite "de Riom" qui verra en particulier l'arrestation de Pierre Virlogeux, Claude Rodier et Jean Virlogeux.

Fuite 

Mathieu tente dans le même temps de reprendre contact avec le capitaine Émile Burcez, résistant en poste au  de l'état-major de Vichy, membre du réseau Albert-Armand du commandant Auber de Peyrelongue. Lors d'une arrestation, Mathieu ignorera par ailleurs la présence du commandant, le laissant libre.

Le , deux semaines avant la libération de Clermont-Ferrand par les Alliés, Mathieu, avec Bresson et leurs épouses, quitte la Gestapo pour rejoindre le capitaine Burcez à Vichy. Il transmet à Burcez des informations, notamment sur les mouvements de la Wehrmacht, mais celui-ci ne peut le garder auprès de lui, et Mathieu est contraint de reprendre la route. Arrêtés par la Résistance, les deux couples sont reconnus et ramenés à Clermont-Ferrand, où ils sont emprisonnés le .

Procès 

Le procès de Georges Mathieu commence le . Il est condamné à mort et fusillé le . Les autres membres du Sonderkommando seront également exécutés à la suite de procès ultérieurs, et la condamnation à mort des épouses de Mathieu et de Bresson sera commuée en travaux forcés à perpétuité.

Notes et références

Liens externes 

 Histoire de la Résistance de l'université française de Strasbourg à Clermont-Ferrand

Résistant français
Collaborateur français pendant la Seconde Guerre mondiale
Clermont-Ferrand pendant la Seconde Guerre mondiale
Naissance en avril 1920
Naissance à Clermont-Ferrand
Décès en décembre 1944
Décès à Clermont-Ferrand
Décès à 24 ans
Personne fusillée en France